Билл () — мужское имя. Уменьшительное от имени Уи́льям (Ви́льям), распространённого в англоязычных странах, а также фамилия.

Персоналии

Фамилия 
 Билл, Лео (род. 1980) — английский актёр, сын актрисы Шейлы Келли.
 Билл, Макс (1908-1994) — швейцарский скульптор, художник-абстракционист, архитектор и дизайнер.
 Билл, Нил (род. 1943) — канадский фигурист, выступавший в одиночном катании.
 Билл, Шарлотта (1875—1964) — няня детей герцога и герцогини Йоркских, будущих короля Георга V и королевы Марии.
 Тони Билл (род.1940) – американский актёр, режиссёр и продюсер.

Имя

Актёры и представители шоу-бизнеса 

 Билл Мюррей — американский актёр.
 Билли Зейн — американский актёр.
 Билл Каулитц — немецкий рок-музыкант, солист группы Tokio Hotel.
 Билл Скарсгард — шведский актёр.

Прочие 

 Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.
 Билл Клинтон — американский политик, 42-й президент США.
 Билли Миллиган — американский гражданин, страдавший расщеплением личности и обладавший в это время двадцатью четырьмя полноценными личностями.

Псевдоним 
 Билл Манди (1942—2014) — американский барабанщик.

Персонаж 
 Билл Шифр — персонаж мультсериала Гравити Фолз.
 Билли Бонс — персонаж романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
 Билл Таннер — персонаж Бондианы, начальник управления персонала МИ-6.
 Билл Фостер — персонаж комиксов, публикуемых издательством «Marvel Comics».
 Билл Уизли — персонаж книг о Гарри Поттере.
 Билл Денбро — персонаж романа Стивена Кинга «Оно», а также одноимённого сериала и фильма.
 Билл «Заклинатель змей» — персонаж и главный антагонист кинодилогии Квентина Тарантино «Убить Билла».
 Билл — герой Галактики — главный герой одноимённого романа Гарри Гаррисона и шести продолжений, написанных Гаррисоном и другими известными писателями-фантастами.  
 Билли — имя, под которым русскоязычному зрителю известен мультипликационный персонаж Хьюи — один из троих племянников Дональда Дака.

Вооружение и военная техника 
 BILL — шведский переносной противотанковый ракетный комплекс
 BILL 2 — шведский переносной противотанковый ракетный комплекс

Награды в мире хоккея 
 Билл Хантер Мемориал Трофи — приз, ежегодно вручаемый лучшему защитнику Западной хоккейной лиги (WHL).
 Билл Лонг Эворд — приз, вручаемый игроку, который сделал выдающийся вклад в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).
 Билл Мастертон Трофи — ежегодная награда, вручаемая лучшему хоккеисту Национальной хоккейной лиги.

Другое 
 Билл (ураган) — ураган 2009 года, вошедший в первую десятку крупнейших циклонов Атлантического океана.
 «Билл — герой Галактики» — сатирический фантастический роман знаменитого фантаста Гарри Гарисона.

См. также 
 Дикий Билл
 Бил
 Биль
 Билль (значения)